Voici la liste des planètes mineures numérotées de 290001 à 291000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 290001 à 291000

290001-290100

290101-290200

290201-290300

290301-290400

290401-290500

290501-290600

290601-290700

290701-290800

290801-290900

290901-291000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000